Маріанна Тарло
 Маріанна Вільга